Йозеф Антон Страницкий (, 10 сентября 1676 года, Книттельфельд, Штирия, Австрийская империя — 19 мая 1726 года, Вена, Австрийская империя) — австрийский актёр, драматург и театральный режиссёр. Считается основателем старинного венского народного театра и изобретателем образа венского балаганного шута — Хансвурста (Hanswurst).

Биография 
Родился 10 сентября 1676 года, предположительно, в Книттельфельде в Штирии (Австрия). Его родителями были актёры Венцель Страницки («Венцеслав Стрэнницкий») и Марии Барбары Страницки.
В 1699 году поступил в странствующую труппу, которая выступала в то время Мюнхене.

Около 1705 года Страницкий со своей женой Марией Моникой поселился в Вене.

В 1706 году он выступал на площади Новый Рынок (Нойер Маркт) в Вене, всегда в деревянных будках.

В 1711 году Страницкий стал арендатором Кертнертортеатер (Kärntnertortheater)— нового каменного здания.

Со своей труппой « Немецкие комедианты» («Teutscher Komödianten») , основанной в 1706 году, он составлял конкуренцию актерам Commedia dell’arte. Он разработал для себя комический образ венского Hanswurst — балаганного комедианта. Комический персонаж немецкого народного театра был значительно грубее, чем итальянские. Страницкий пародировал придворные оперы, которые он переводил с итальянского и французского. Образ Хансвурста в сочетании с пародируемыми операми получался очень забавным. Этот «малый» понравился народу. Ему стали подражать другие артисты, например, зять и преемник Страницкого Готфрид Прехаузер.

Страницкий был также торговцем вином и с юных лет практиковался в удалении зубов. В те времена для артистов это было обычным делом. Страницкий был сертифицирован медицинским факультетом Венского университета как «дантист и стоматолог». Его сын Августин (1712—1740) также работал дантистом.

Йозеф Антон Страницкий умер 19 мая 1726 года в возрасте 49 лет в «Доме Комедии» недалеко от Кернтнертора в Вене. Официальной причиной смерти был «внутренний пожар» (лихорадка).

В 1938 году его именем была названа улица Страницкигассе в Венском районе Мейдлинг.

Литература 
 Otto Rommel: Die Alt-Wiener Volkskomödie. Ihre Geschichte vom barocken Welt-Theater bis zum Tode Nestroys. Schroll, Wien 1952.
 Reinhard Urbach: Die Wiener Komödie und ihr Publikum. Stranitzky und die Folgen. Jugend & Volk, Wien u. a. 1973, ISBN 3-7141-6019-1.
 Ralf Vollmuth: Joseph Anton Stranitzky (1676—1726), Komödiant und Zahnarzt. Ein Beitrag zur Medizin- und Theatergeschichte. In: Würzburger medizinhistorische Mitteilungen. Bd. 23, 2004, , S. 339—345.
 Ralf Vollmuth: Zwischen Bühne und Zahnarztpraxis. Der Komödiant und Zahnarzt Joseph Anton Stranitzky In: Harald Salfellner. Mit Feder und Skalpell. Grenzgänger zwischen Literatur und Medizin. Prag: Vitalis, 2014. ISBN 978-3-89919-167-7. S. 11-20.

Примечания 

Артисты
Актёры Австрии
Комики по алфавиту